Kaló Chorió (, « Bon-Village ») peut désigner :

Chypre 
 Kaló Chorió (Larnaca), un village du district de Larnaca ;
 Kaló Chorió (Klírou), un village du district de Nicosie près de Klírou ;
 Kaló Chorió (Lefke), un village du district de Nicosie près de Lefke ;
 Kaló Chorió (Limassol), un village du district de Limassol ;
 Kaló Chorió (Morphou), un village du district de Nicosie près de Morphou.

Grèce 
 Kaló Chorió (Lassíthi), un village de Crète de la municipalité d'Ágios Nikólaos, dans le district de Lassíthi ;
 Kaló Chorió (Héraklion), un village de Crète du dème de Chersónissos, dans le district d'Héraklion ;
 Kaló Chorió (Pediáda, Héraklion), village du dème de Minóa Pediáda, en Crète ;
 Kaló Chorió, village du dème de Sitía, en Crète.

Voir aussi 
 Chorió (Grèce), un village grec de l'île de Chálki.